Luciano Andrade é um jornalista esportivo brasileiro, especializado em esportes de ação. Atualmente, é comentarista no Grupo Globo, tendo atuação nos canais SporTV e Combate.

Biografia
Formado em publicidade pela PUC-Rio e aluno do curso de jornalismo da Universidade Estácio de Sá, Luciano Andrade é redator e comentarista do Combate. Luciano dividiu ainda o comando do quadro Cara a Cara com o jornalista, e comentarista, Fernando Kallás.
Ele entrou no Combate em 2002 como produtor e foi ainda o criador de alguns quadros do canal ("Cara a Cara", "Vida de Atleta", "Desafio Combate", entre outros).

De 1998 a 2001, trabalhou como produtor e redator dos programas Hora da Luta e Passando a Guarda, do SporTV, e, de 1996 a 1999, foi repórter e colaborador da Revista Tatame (na qual foi o criador, entre outras, das seções "Paredão" e "Mano a Mano").
Apesar de ter dedicado a vida profissional quase que integralmente às artes marciais, Luciano tem ainda alguma experiência com outros esportes, surf e bodyboard por exemplo.

Comentaristas esportivos do Brasil